Sorocha är ett släkte av skalbaggar. Sorocha ingår i familjen Rutelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Sorocha